Ferreiros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ferreiros (kommun), Pernambuco,

Portugal 

 Ferreiros (ort), Braga, Vila Nova de Famalicão, 
 Ferreiros (freguesia i Portugal, Braga, Amares), 
 Ferreiros (freguesia i Portugal, Braga, Braga), 
 Ferreiros (freguesia i Portugal, Braga, Póvoa de Lanhoso), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar